Павшинская — название населённых пунктов в России:

 Павшинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Павшинская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.

См. также 
 Павшинская Пойма